Manchen ist der Familienname von

 Heinz Manchen (1931–1978), deutscher Ruderer
 Klaus Manchen (* 1936), deutscher Schauspieler